Многозна́чная зави́симость (тж. МЗЗ) — обобщение понятия функциональной зависимости, широко использующееся в теории баз данных. В концепции нормальных форм вводится для формального определения четвертой нормальной формы

Определения 
Пусть существует некоторое отношение  со схемой , а также два произвольных подмножества атрибутов . Пусть .

В этом случае  многозначно зависит от , тогда и только тогда, когда множество значений атрибута , соответствующее заданной паре  отношения , зависит от  и не зависит от .

Символически выражается записью
 .

Формально
 

Многозначная зависимость  называется тривиальной, если выполняется хотя бы одно из условий:
 Множество  является надмножеством ;
 
 Объединение  и  образует весь заголовок отношения.

Пример 
Предположим, у нас есть отношение, в которое входит список учебных дисциплин, рекомендованная литература и имена лекторов, читающих соответствующие курсы:

Так как лекторы, читающие предмет, и книги, рекомендованные по предмету, друг от друга не зависят, то данное отношение содержит многозначную зависимость. Такое отношение обладает целым рядом аномалий. Одна из них состоит в том, что если мы хотим порекомендовать новую книгу по курсу МатАн, нам придется добавить столько новых записей, сколько лекторов ведут МатАн и наоборот.

Формально, здесь две МЗЗ: {Дисциплина}  {Книга}|{Лектор}.

Во-первых, это избыточно. А во-вторых, для такого отношения необходимо разрабатывать дополнительный механизм контроля целостности. Оптимальным решением проблемы будет декомпозиция отношения на два с заголовками {Дисциплина, Книга} и {Дисциплина, Лектор}. Такая декомпозиция будет находиться в 4NF. Допустимость декомпозиции устанавливает теорема Феджина (см. далее).

Теоремы

Связные пары 
Феджин показал, что многозначные зависимости образуют связные пары (в обозначениях определения):
 .
Поэтому их часто представляют вместе в символической записи:

Функциональные зависимости 
Всякая функциональная зависимость является многозначной. Другими словами, функциональная зависимость — это многозначная зависимость, в которой множество зависимых значений, соответствующее заданному значению детерминанта, всегда имеет единичную мощность.

Правила вывода 
В 1977 году Бэри, Феджин и Ховард установили, что правила вывода Армстронга можно обобщить и распространить, как на функциональные, так и на многозначные зависимости.

Пусть у нас есть отношение  и множества атрибутов . Для сокращения записи вместо  будем писать просто .

Группа 1: базовые правила.
 Дополнение
 
 Транзитивность
 
 Рефлексивность
 
 Приращение
 

Группа 2: выводятся несколько дополнительных правил, упрощающих задачу вывода многозначных зависимостей.
 Псевдотранзитивность
 
 Объединение
 
 Декомпозиция
 

Группа 3: устанавливается связь между функциональными и многозначными зависимостями.
 Репликация (копирование)
 
 Слияние
 

Группа 4: для функциональных зависимостей, выводятся из вышеприведенных правил.
 

Правила вывода Армстронга вместе с изложенными здесь правилами групп 1 и 3 образуют полный (используя их, можно вывести все остальные многозначные зависимости, подразумеваемые данным их множеством) и надежный («лишних» многозначных зависимостей вывести нельзя; выведенная многозначная зависимость справедлива везде, где справедливо то множество многозначных зависимостей, из которого она была выведена) набор правил вывода многозначных зависисмостей.

Применение

Декомпозиция отношений

Теорема Феджина 
Пусть дано отношение . Отношение  будет равно соединению его проекций  и  тогда и только тогда, когда для отношения  выполняется нетривиальная многозначная зависимость .
 

Эта теорема является более строгой версией теоремы Хита.

См. также 
 Реляционная модель данных
 Проектирование баз данных
 Функциональная зависимость (программирование)
 4NF

Литература 
 

Реляционная модель данных
Теоретические основы баз данных